Berlepsch' stekelkruin
 Bruinkopstekelkruin
 Grote stekelkruin
 Kleine stekelkruin
 Noordelijke stekelkruin
 Oranjeborststekelkruin
 Rietstekelkruin
 Roodkapstekelkruin
 Roodoogstekelkruin
 Roodrugstekelkruin
 Schubkopstekelkruin
 Spikkelborststekelkruin
 Vlekborststekelkruin